SU-100 steht für:
 SU-100, sowjetischer Jagdpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg
 Suchoi T-4, sowjetisches Überschallflugzeug aus den 1970er Jahren